Ферре́р — фамилия, распространённая в разных странах, а также топоним:

Фамилии 
 Феррер, Альберт (род. 1970) — испанский футболист.
 Феррер, Викентий (1350—1419) — испанский святой.
 Феррер, Давид (род. 1982) — испанский теннисист.
 Феррер, Жауме – каталонский мореплаватель и исследователь XIV века.
 Феррер, Иза (род. 1972) — французская певица и актриса.
 Феррер, Ибраим (1927—2005) — кубинский музыкант и певец.
 Феррер, Карлос Алос (род. 1975) — испанский футбольный тренер.
 Феррер, Мел (1917—2008) — американский актёр, кинорежиссёр и продюсер.
 Феррер, Мигель (1955—2017) — американский актёр.
 Феррер, Нино (настоящее имя Нино Агостино Артуро Мария Феррари; 1934—1998) — французский актёр, певец и джазовый музыкант.
 Феррер, Рамон (род. 1968) — мексиканский гребец-каноист.
 Феррер, Тесса (род. 1986) — американская актриса.
 Феррер, Франсеск (1859—1909) — испанский анархист.
 Феррер, Хоан Франсеск (более известный под именем Руби; род. 1970) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Феррер, Хосе (1912—1992) — американский актёр из Пуэрто-Рико, режиссёр.
 Феррер, Хуан (1955—2015) — кубинский дзюдоист.

Составные фамилии 
 Ладария Феррер, Луис (род. 1944) — испанский прелат, иезуит и куриальный сановник.
 Феррер-и-Фито, Рафаэль (1911—1988) — испанский композитор и дирижёр.
 Феррер Суарес, Инес (род. 1990) — испанская теннисистка.
 Фигерес Феррер, Хосе (1906—1990) — коста-риканский политик, президент Коста-Рики.

Топонимы 
 Феррер — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 
 Сот-де-Феррер — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.